Пионерка — многозначный термин, основным значением которого является «''участница пионерского движения».

Топонимы 
 Пионерка (сопка) — сопка на Чукотке  .
 Пионерка — карстовая пещера в Черновицкой области, на Украине.
 Пионерка (Царица) — приток Волги.
 Пионерка — река в Приозерском районе на севере Ленинградской области, впадает в озеро Комсомольское.

Разговорные термины 
Также «пионерка» в разговорном языке может означать:
 «Пионерка (мотодрезина)» — мотодрезина съёмного типа.
 «Пионерка» — разговорное название газеты «Пионерская правда».
 Железная дорога «Пионерская» — набор игрушечной железной дороги, выпускавшийся в СССР в 1950-х—1960-х годах.

См. также 
 Пионер